Аки́мовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Акимовка — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Акимовка — исчезнувшее село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акимовка — исчезнувшее село в Павлодарском районе Павлодарской области.

Россия 
 Акимовка — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Акимовка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Акимовка — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Акимовка —  исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Акимовка — село в Рыльском районе Курской области.
 Акимовка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Украина 
 Акимовка — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Акимовка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Акимовка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Акимовка — посёлок городского типа в Запорожской области, административный центр Акимовского района.
 Акимовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Акимовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Акимовка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Акимовка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Акимовка — село в Геническом районе Херсонской области.